Allsvenskan i handboll 1988/1989 vanns av HK Drott, men Redbergslids IK blev svenska mästare genom tre raka vinster i finalerna. Lag 1-4 gick till SM-slutspel. Lag 10-11 fick spela nerflyttningskval, medan lag 12 flyttades ner till Division II.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler 
 ? 1989: LUGI-HK Drott 22-19, 28-30 (efter förlängning och straffkast), 17-18  (HK Drott vidare med 2-1 i matcher)
 ? 1989: IK Sävehof-Redbergslids IK 13-20, 16-28 (Redbergslids IK vidare med 2-0 i matcher)

Finaler 
 ? 1989: Redbergslids IK-HK Drott 28-24, 22-17, 22-20 (Redbergslids IK svenska mästare med 3-0 i matcher)

Skytteligan 

 Källa:

Referenser 
 Horisont 1988, Bertmarks förlag, sidan 316 - Sportresultat: Handboll

Noter 

Sport i Sverige 1988
Sport i Sverige 1989
1988/1989
Handbollssäsongen 1988/1989